Монастирі названі на честь св. Миколая, грецького єпископа, християнського святого, відомого як «Миколай Чудотворець».

Свято-Миколаївський монастир — жіночий монастир у місті Арзамас Нижньогородської області.
 Староладожський Микільський монастир — монастир у селі Стара Ладога
 Микільсько-Грецький монастир — у м. Москва
 Свято-Троїцький Миколаївський монастир (Гірські Ключі)
 Рильський Свято-Миколаївський чоловічий монастир
 Миколаївський Чорноострівський монастир
 Горнальський Свято-Миколаївський Білогірський монастир
 Верхотурський Миколаївський монастир
 Валуйський Успенський Миколаївський монастир

Київський Пустинно-Миколаївський монастир
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир у місті Богуслав Київської області.
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир в урочищі Галиця між селами Галиця та Непоротове Сокирянського району Чернівецької області.
 Свято-Миколаївський монастир — жіночий монастир у селі Городок Рівненського району Рівненської області.
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир у селі Карповтлаш Хустського району Закарпатської області.
 Свято-Миколаївський монастир — зруйнований козацький монастир у селі Коропове Зміївського району Харківської області.
 Свято-Миколаївський монастир — жіночий монастир у селі Лебедин Шполянського району Черкаської області.
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир у селі Мильці Старовижівського району Волинської області.
 Свято-Миколаївський монастир — жіночий монастир у місті Мукачеве Закарпатської області.
 Свято-Миколаївський монастир — пустельний чоловічий монастир у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.
 Свято-Миколаївський монастир — жіночий монастир у селі Осіч Бахмацького району Чернігівської області.
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир у селі Рихли Коропського району Чернігівської області.
 Свято-Миколаївський монастир — чоловічий монастир у місті Шаргород Вінницької області.

Див. також 

 Йорданський Миколаївський жіночий монастир
 Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир
 Церква Святого Миколая